Антонио Мендоса:
 Мендоса, Антонио де (1490—1552) — первый вице-король Новой Испании
 Мендоса, Антонио (род. 1974) — колумбийский боксёр.
 Мендоса, Антонио Уртадо де (1586—1644) — средневековый испанский драматург.